Silvio Romero puede referirse a:

 Silvio Romero, (1988), futbolista argentino.
 Sílvio Romero (1851-1914), poeta, crítico literario y filósofo brasileño.